Glogovica je lahko:
 Glogovica, Aleksinac (Srbija)
 Glogovica, Zaječar (Srbija)
 Glogovica, Hrvaška
 Glogovica (Slovenija)